Ирландец:
 Ирландец (фильм, 2010)
 Ирландец (фильм, 2019)